Георгий Николаевич Леони́дзе (; 1899—1966) — грузинский советский поэт, академик АН Грузинской ССР.

Биография 

Г. Н. Леонидзе родился а в селе Патардзеули (ныне , Грузия) и до конца своих дней жил в Грузии. В 1913 году окончил Тифлисское духовное училище, в 1918 году — Тифлисскую духовную семинарию. В 1919—1921 годах учился на филологическом факультете Тбилисского университета. В 1921—1922 годах работал помощником начальника литературного отдела Главполитпросвета при Наркомпросе Грузинской ССР. В 1922—1930 годах был редактором литературной газеты «Бахтриони», работал в редакциях журналов «Грдемли», «Дроша», «Экономист Грузии».

В 1939—1951 годах Г. Н. Леонидзе был директором Государственного литературного музея Грузинской ССР. С 1951 года - председатель Правления СП Грузинской ССР. Депутат ВС Грузинской ССР и Тбилисского городского совета. Член правления СП СССР. Действительный член АН Грузинской ССР (1944). Член Советского комитета защиты мира. Член ВКП(б) с 1945 года.

Г. Н. Леонидзе был женат на Ефемии Гедеванишвили, своих дочерей они назвали в честь героинь поэмы Руставели — Нестан и Тинатин, а дочери своих сыновей назвали в честь отца.

Творчество 
Литературной деятельностью Георгий Леонидзе занимался с 1916 года. В 1918 году вошёл в группу грузинских символистов «Голубые роги», но вскоре отошёл от символизма. Общался с известными грузинскими деятелями литературы и искусства: Паоло Яшвили, Ладо Гудиашвили, Симоном Чиковани, Тицианом Табидзе, Николо Мицишвили. В 1924—1925 годах создавал лирические произведения: «Ниноцминдская ночь», «Свидание кипчака», «Цесарка» и др.

В конце 1920-х годов автор, быть может, вынужденно, обращается к теме социализма («Ночь над Загэсом», «У берегов Иори»). Трагедия 1936 года, когда был репрессирован его брат, микробиолог Леон Леонидзе, — сподвигла поэта создать цикл «верноподданнических» стихов, «проникнутых глубоким советским патриотизмом»: «Родину пою» (1936), «Ленину» (1936), «Сталин. Детство и отрочество».

В 1931 году познакомился с Б. Л. Пастернаком, который приехал в Грузию на отдых. Г. Леонидзе на протяжении почти тридцати лет общался с поэтом: они переписывались, приезжали друг к другу в гости, устраивали посиделки и изучали окрестности. Б. Пастернак перевёл 16 стихотворений Георгия Леонидзе на русский язык. Однако когда в октябре 1958 года началась организованная сверху кампания преследования Пастернака, Леонидзе принял в ней участие и выступил на собрании грузинских писателей в Тбилиси с критикой своего друга. Спустя несколько месяцев в феврале 1959 года Пастернак на десять дней приезжал в Грузию, но с ним он уже не встречался .

Леонидзе передал в музей 18 картин грузинского художника Нико Пиросмани: «…это собственность народа, и я не имею права запереть их в своей квартире…»

В послевоенные годы поэт обращается к историческим корням грузинского народа: «Самгори» (1950), «Портохала» (1951), «Бершоула» (1951). Работал над жизнеописаниями грузинских поэтов Бесики (Бесарион Габашвили) и Николоз Бараташвили.

Поэзия Г. Н. Леонидзе проникнута героико-романтическим пафосом, народностью, мужественной сдержанностью, лирической интонацией. В 1962 году опубликовал сборник рассказов «Древо желания». Грузинский режиссер Тенгиз Абуладзе в 1977 году снял одноимённый фильм по мотивам этой книги. По словам режиссера, «„Древо желания“ — фильм о людях, озаренных мечтой. У каждого персонажа свой идеал. Один боготворит небо, другой - землю, одни поклоняются плоти, другие возвышают дух. Одни умерщвляют плоть, другие - душу…»

Умер 9 августа 1966 года в Тбилиси. Похоронен в Пантеоне Мтацминда.

Память 

Имя Георгия Леонидзе носят улица и нижняя часть Парка 9 апреля в Тбилиси, где установлен памятник поэту, а также Государственный музей грузинской литературы.

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1941) — за эпопею «Сталин. Детство и отрочество» (1939)
 Сталинская премия первой (?) степени (1950) — за сценарий цветного музыкального фильма «Щит Джургая» (1944)
 Сталинская премия второй степени (1952) — за поэмы «Бершоула» (1951) и «Портохала» (1951)
 два ордена Ленина
 орден Трудового Красного Знамени (31.1.1939)
 народный поэт Грузинской ССР (1959)

Литература 
Маргвелашвили Г., Георгий Леонидзе, Тб., 1959.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Тбилисской духовной семинарии
Выпускники Тбилисского государственного университета
Члены КПСС
Писатели-соцреалисты
Члены Союза писателей СССР
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 3-го созыва
Народные поэты Грузинской ССР
Академики АН Грузинской ССР
Депутаты Тбилисского городского совета
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 5-го созыва